Химено (, ) — испанская фамилия. Известные носители:

 Химено, Андрес (1937—2019) — испанский теннисист.
 Химено, Роман (1799—1874) — испанский органист.
 Химено, Франсиско (Франсеск Жимено-и-Араса) (1858—1927) — испанский художник-маринист.
 Химено, Энрике (1929—2007) — мексиканский композитор, дирижёр и пианист испанского происхождения.
 Химено-и-Кабаньяс, Амалио (1852—1936) — испанский врач, учёный и государственный деятель, основатель рода графов Химено.
 Химено-Травер, Даниэль (род. 1985) — испанский профессиональный теннисист.

 Вергара-Химено, Игнасио (1715-1776) - испанский художник и скульптор, брат Хосе Вергара-Химено.
 Вергара-Химено, Хосе (1726—1799) — испанский художник, брат Игнасио Вергара-Химено.